Церковь Сантьяго или Церковь Святого Иакова () — церковь епархии Картахены Римско-католической церкви, находящаяся в городе Лорка в Мурсии, в Испании. Освящена в честь апостола Святого Иакова. Форма храма — латинский крест с центральным и двумя боковыми нефами.

История 
Церковь Сантьяго в Лорке построена на месте часовни в честь Святого Иакова. Эта часовня была расположена там, где, по преданию, апостол проповедовал.

На протяжении всей своей истории церковь неоднократно горела, разрушалась во время землетрясений и перестраивалась. Строительство первой церкви Сантьяго продолжалось с 1470 по 1745 год. Серьёзный урон храму был нанесен во время землетрясения 1674 года. Несмотря на проводившиеся работы по восстановлению церкви, до середины XVIII века она находилась в руинах. В 1745 году началось полномасштабное восстановление церкви, завершившееся в 1780 году. Через год в храме возобновились богослужения.

Начавшаяся реконструкция, после пожара в ночь на 29 апреля 1911 года, во время которого особенно сильно пострадало внутреннее убранство церкви, завершилась в 1915 году. Храм снова сгорел в 1936 году во время гражданской войны Испании (1936—1939). В 1940 году церковь была опять восстановлена.

11 мая 2011 года во время разрушительного землетрясения в Лорке пострадала часть церкви. Обрушился трансепт и купол, пострадала колокольня. Сразу после землетрясения начались работы по восстановлению храма.

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Lorca 
 Portal de patrimonio de la Región de Murcia 
 Сайт прихода Святого Иакова в Лорке 

Храмы, заложенные в 1745 году
Храмы, построенные в 1780 году
Появились в 1780 году в Испании
Католические храмы Испании
Здания и сооружения Лорки